Stingrocka kan syfta på:

 Stingrockor – en familj i broskfiskordning rockor (Potamotrygonidae)
 Stingrocka (djur) – en rockeart (Dasyatis akajei)
 Spjutrocka – en broskfisk tillhörande familjen spjutrockor, kallas också stingrocka (Dasyatis pastinaca)